45-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 19 ноября 1982 года. Победителем стало минское «Динамо» (впервые в своей истории).

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Андрей Якубик («Пахтакор») — 23 гола в 31 матче.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1982 года на football.lg.ua